Garbade puede referirse a:

 Theodore Garbade (1873-1961), Comerciante y Banquero, Presidente de la Asociación de fabricantes de cigarros de Cuba
Daniel Garbade (nacido en 1957), Pintor, Ilustrador y Editor suizo
Steve Garbade (nacido 1979), compositor estadounidense, violonchelista y diseñador de sonido en Los Ángeles.
Jean-Pierre Garbade (* 1949), Abogado y defensor de los derechos humanos suizo
 Robert Dietrich Garbade (1918-1983), director de cine suizo y primer Camarógrafo de la Televisión Suiza
Garbade también se refiere a:

 Garbade (Togo) Ciudad en Togo